Thommesen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Thommesen (1908–2004), dänische Textilkünstlerin und Malerin
 Erik Thommesen (1916–2008), dänischer expressionistischer Bildhauer